Појам  може да се односи на:
Кенет (река),
Кенет (Минесота),
 Кенет I Шкотски
 Кенет III